Академия драматического искусства:
 Королевская академия драматического искусства — драматическая школа в Великобритании.
 Академия драматического искусства (Загреб) — академия театрального искусства в Загребе.